Magyarország
 Káptalantóti, település Veszprém megye Tapolcai járásában
 Lengyeltóti, település Somogy megye Fonyódi járásban
 Nagytótipuszta, Komádi településrésze Hajdú-Bihar megye Berettyóújfalui járásában
 Románia
 Nagytóti (románul: Totia), település Hunyad megyében
 Tóti (románul: Tăuteu), település Bihar megyében